

Czechy 
 Andělská Hora – miasto w kraju morasko-śląski, w powiecie Bruntál
 Andělská Hora – gmina w kraju karlowarskim, w powiecie Karlove Vary
 Andělská Hora – wieś w granicach miasta Chrastava w powiecie Liberec
 Andělská Hora – gotycki zamek w gminie Andělská Hora w powiecie Karlove Vary